Aulnay har flere betydninger:

 Aulnay, Aube – fransk kommune i departementet Aube
 Aulnay, Charente-Maritime – fransk kommune i departementet Charente-Maritime
 Aulnay, Vienne – fransk kommune i departementet Vienne
 Aulnay, Seine-Maritime – tidligere fransk kommune i departementet Seine-Maritime, nu indlemmet i Saint-Paër

Se også

 Aulnay-l'Aître – fransk kommune i departementet Marne
 Aulnay-la-Rivière – fransk kommune i departementet Loiret
 Aulnay-sous-Bois – fransk kommune i departementet Seine-Saint-Denis
 Aulnay-sur-Iton – fransk kommune i departementet Eure
 Aulnay-sur-Marne – fransk kommune i departementet Marne
 Aulnay-sur-Mauldre – fransk kommune i departementet Yvelines